Tobi steht für:
 die Kurzform des Vornamens Tobias
 Tobi (Insel), eine Insel im Westpazifik
 eine Sprache, die auf der Insel Tobi gesprochen wird, siehe Tobianische Sprache

Siehe auch:
 Tobey
 Toby